bepaling (taalkunde);
 vaststelling;
 beding;
 afbakening.